Bernès est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Pierre Bernès (1957-), dirigeant de football français ;
 Jean-Pierre Bernés (1940-2020), homme de lettres, diplomate et traducteur français ;
 Jean-Louis Bernès (1948-), joueur de rugby à XV français ;
 Henri Bernès (1861-1941), écrivain et professeur français.

Hydronyme 
 Le Bernès, rivière française, affluent de la Garonne.

Patronyme français